Ottenbach peut désigner :
 Ottenbach, une commune suisse du canton de Zurich ;
 Ottenbach, une commune allemande du land de Bade-Wurtemberg.